Harbor View bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harbor View (Connecticut)
 Harbor View (Florida)
 Harbor View (Maryland)
 Harbor View (Massachusetts)
 Harbor View (Michigan)
 Harbor View (Ohio)
 Harbor View (Virginia)

Siehe auch:
 Harborview